Brezik je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Gospića, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 25 stanovnika. 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 27 stanovnika te 14 obiteljskih kućanstava.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Gospića